|}

Einzelnachweise und Anmerkungen

Weblinks 

 

Klettenberg (Köln)
Baudenkmaler Koln Klettenberg